Cactus Jack (Кактус Джек) может означать:

Люди с таким прозвищем 
 Мик Фоли (род. 1965), американский рестлер, писатель, стендап-комик, актёр
 Джон Нэнс Гарнер (1868—1967), американский политик
  (1911—1999), канадский комментатор
  (1919—2004), американский футбольный тренер
 Трэвис Скотт (род. 1991), американский рэпер и продюсер

Другие примеры 
 , сербская хард-рок группа
 Cactus Jack Records, американский лейбл звукозаписи
 Кактус Джек, американский фильм 1979 года